Rossijaturneringen 1972 spelades i Uljanovsk under perioden 15-18 januari 1972, och vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy

1972 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1971/1972
1972
Uljanovsk